Хейно Рихардович Круус (; 30 сентября 1926, Таллин — 24 июня 2012) — советский и эстонский баскетболист и баскетбольный тренер.

Двукратный чемпион Европы.

Серебряный призёр летних Олимпийских играх 1952 года в составе сборной СССР. В чемпионате СССР выигрывал золотую (1949), серебряную (1950) и бронзовую (1945) медали.

Ссылки 
 Профиль на сайте databaseOlympics.com.
 Биография Хейно Крууса
 Статистика выступлений на Олимпиаде 
  ESBL: Heino Kruus

Баскетболисты СССР
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1952 года
Игроки сборной СССР по баскетболу
Чемпионы СССР по баскетболу
Игроки БК «Калев»
Игроки БК «Тарту»
Баскетбольные тренеры СССР
Тренеры БК «Калев»